La palabra Troquel puede referirse a:

 Troquel, molde empleado en la acuñación de monedas, medallas, etc. 
 Troquel, instrumento o máquina de bordes cortantes para recortar por presión planchas, cartones, cueros, etc.
 Troqueles, también llamados matrices están destinados a cortar, puncionar o dar forma a placas metálicas utilizando la deformación plástica de estas sin generar arranque de virutas.